Bálint Rezső (1874–1929) orvos, belgyógyász
Bálint Rezső (1885–1945) festő, grafikus
Bálint Rezső (1980) harsonaművész